Sunde peut faire référence à :
 Sunde, quartier de l'arrondissement de Madla dans la commune de Stavanger, en Norvège ;
 un patronyme partagé par :
 Olav Sunde (1903-1985), athlète norvégien spécialiste du lancer du javelot ;
 Peter Sunde (né en 1978), expert informatique d'origine norvégienne et finlandaise.